Schloßteich bzw. Schlossteich steht für:
 Schlossteich (Ballenstedt), Teich in Ballenstedt, Sachsen-Anhalt
 Königsberger Schlossteich, See in Königsberg, Russland
 Schlossteich, Teich in Chemnitz, Sachsen, siehe Chemnitz-Schloßchemnitz #Schloßteich
 Schloßteich (Flechtingen), Teich in Flechtingen, Sachsen-Anhalt
 Schlossteich (Moritzburg), Teich in Moritzburg, Sachsen
 Schlossteich auf der Braunshardter Weide, Naturdenkmal in Weiterstadt, Landkreis Darmstadt-Dieburg

Siehe auch:
 Alter Schlossteich (Sankt Oswald bei Plankenwarth)
 Schloßsee (Begriffsklärung)
 Schlossweiher (Begriffsklärung)